Нельсон «Ник» Андерсон (, род. 20 января 1968 года) — американский профессиональный баскетболист. Во время учёбы в университете Иллинойса играл за баскетбольную команду, с которой доходил до финала четырёх NCAA в 1989 году. С 1989 по 2002 годы выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где большую часть карьеры провел в «Орландо Мэджик». В настоящее время работает в «Мэджик».

Профессиональная карьера 
Андерсон был выбран на драфте НБА 1989 года в первом раунде под общим 11 номером клубом «Орландо Мэджик», став первым в истории команды выбором на драфте.

В новой команде Андерсон стал одним из лидеров, а в сезоне 1991/92 годов — самым результативным игроком клуба. Однако в первые годы «Мэджик» не добивались хороших результатов, что позволило им в следующие несколько лет заполучить на драфте несколько высококлассных игроков. С их приходом Андерсон перестал быть ключевым игроком нападения, однако оставался членом стартового состава. 23 апреля 1993 года в матче против «Нью-Джерси Нетс» он установил личный рекорд результативности, набрав 50 очков. Он также был одним из лидеров команды по трёхочковым броскам.

В сезоне 1994/95 годов «Мэджик» впервые добились успехов, став чемпионом Атлантического дивизиона и впервые выйдя в плей-офф. В полуфинале Восточной конференции Орландо встречались с «Чикаго Буллс» с вернувшимся после непродолжительной бейсбольной карьеры Джорданом. В конце первой игры Андерсон выбил из-за спины Джордана мяч, что привело к победному броску его команды. В плей-офф «Мэджик» дошли до финала НБА, где встретились с «Хьюстон Рокетс». В конце первой игры серии «Мэджик» имели перевес в три очка и Андерсон мог увеличить этот разрыв, однако промахнулся четыре раза подряд со штрафной линии. «Рокетс» же реализовали трёхочковый бросок и перевели встречу в овертайм, и, в итоге, одержали победу не только в этом матче, но и во всей серии. Из-за этого инцидента болельщики «Мэджик» дали Андерсону прозвище «Ник — кирпич» () и «Кирпич Андерсон» ().

После этого финала Андерсон провёл еще два сезона на хорошем уровне, однако вскоре его игра стала ухудшаться. Он неожиданно стал плохо реализовывать штрафные броски, а его реализация бросков с игры упала до 40 %. И, несмотря на несколько хороших серий выступлений, по окончании сезона 1998/99 годов он был обменян в «Сакраменто Кингз». На момент ухода из команды Андерсон был последним игроком «Мэджик» из их первого состава, а также самым результативным игроком за всю историю клуба.

В Сакраменто Ник отыграл два сезона. Его статистические показатели сильно упали и, если в первом сезоне за «Кингз» он отыграл 72 игры, то во втором всего 21. В 2001 году он перешёл в «Мемфис Гриззлис», где провёл свой последний сезон в НБА.

По завершении игровой карьеры он стал работать в отделе общественных отношений «Мэджик», а также комментатором на канале Fox Sports Florida.

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile
 Career Statistics

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Мемфис Гриззлис»